Соревнования по боксу в весовой категории до 49 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 31 июля по 11 августа. Приняли участие 26 спортсменов из разных стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир32
|RD1=Первый раунд
|RD2=Второй раунд
|RD3=Четвертьфиналы
|RD4=Полуфиналы
|RD5=Финал
|team-width=320
|RD1-team03= |RD1-score03=4
|RD1-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Йосвани Вейтия|CUB|2012|летних}} |RD1-score04=26
|RD1-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Марк Баррига|PHI|2012|летних}} |RD1-score05=17
|RD1-team06= |RD1-score06=7
|RD1-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Биржан Жакыпов|KAZ|2012|летних}} |RD1-score07=18
|RD1-team08= |RD1-score08=17
|RD1-team11={{СпортсменОИ флаг 2|Томас Эссомба|CMR|2012|летних}} |RD1-score11=13
|RD1-team12= |RD1-score12=10
|RD1-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Девендро Сингх|IND|2012|летних}} |RD1-score13=RSC
|RD1-team14= |RD1-score14=
|RD1-team19={{СпортсменОИ флаг 2|Хантони Ортис|PUR|2012|летних}} |RD1-score19=20
|RD1-team20= |RD1-score20=6
|RD1-team21={{СпортсменОИ флаг 2|Ферхат Пехливан|TUR|2012|летних}} |RD1-score21=16
|RD1-team22= |RD1-score22=6
|RD1-team25= |RD1-score25=11
|RD1-team26={{СпортсменОИ флаг 2|Карлос Кипо|ECU|2012|летних}} |RD1-score26=14
|RD1-team27= |RD1-score27=11
|RD1-team28={{СпортсменОИ флаг 2|Кеу Понгпраюн|THA|2012|летних}} |RD1-score28=19
|RD1-team29={{СпортсменОИ флаг 2|Александр Александров|BUL|2012|летних}} |RD1-score29=22
|RD1-team30= |RD1-score30=7
|RD2-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Цзоу Шимин|CHN|2012|летних}} |RD2-score01=14
|RD2-team02= |RD2-score02=11
|RD2-team03= |RD2-score03=16
|RD2-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Биржан Жакыпов|KAZ|2012|летних}} |RD2-score04=17
|RD2-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Пэдди Барнс|IRL|2012|летних}} |RD2-score05=15
|RD2-team06= |RD2-score06=10
|RD2-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Девендро Сингх|IND|2012|летних}} |RD2-score07=16
|RD2-team08= |RD2-score08=11
|RD2-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Давид Айрапетян|RUS|2012|летних}} |RD2-score09=15
|RD2-team10= |RD2-score10=13
|RD2-team11={{СпортсменОИ флаг 2|Ферхат Пехливан|TUR|2012|летних}} |RD2-score11=20
|RD2-team12= |RD2-score12=6
|RD2-team13= |RD2-score13=6
|RD2-team14={{СпортсменОИ флаг 2|Кеу Понгпраюн|THA|2012|летних}} |RD2-score14=10
|RD2-team15={{СпортсменОИ флаг 2|Александр Александров|BUL|2012|летних}} |RD2-score15=15
|RD2-team16= |RD2-score16=14
|RD3-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Цзоу Шимин|CHN|2012|летних}} |RD3-score01=13'''
|RD3-team02= |RD3-score02=10
|RD3-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Пэдди Барнс|IRL|2012|летних}} |RD3-score03=23'''
|RD3-team04= |RD3-score04=18
|RD3-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Давид Айрапетян|RUS|2012|летних}} |RD3-score05=19'''
|RD3-team06= |RD3-score06=11
|RD3-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Кеу Понгпраюн|THA|2012|летних}} |RD3-score07=16'''
|RD3-team08= |RD3-score08=10
|RD4-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Цзоу Шимин|CHN|2012|летних}} |RD4-score01=15'''
|RD4-team02= |RD4-score02=15
|RD4-team03= |RD4-score03=12
|RD4-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Кеу Понгпраюн|THA|2012|летних}} |RD4-score04=13'''
|RD5-team01=

Бокс на летних Олимпийских играх 2012